Метёлкин (), Метёлкина () — русская фамилия. Известные носители:

Метёлкин 
 Метёлкин, Александр Викторович (род. 1984) — российский игрок в мини-футбол.
 Метёлкин, Владимир Александрович (род. 1994) — российский журналист, фигурант дела DOXA.
 Метёлкин, Владислав Михайлович (род. 1962) — украинский художник-пейзажист.
 Метелкин, Дмитрий Васильевич (род. 1972) — российский учёный-геофизик, член-корреспондент РАН (2022).
 Метёлкин, Михаил Михайлович (род. 1952) — советский актёр и режиссёр.

Метёлкина 
 Метёлкина, Елена Владимировна (род. 1953) — советская и российская манекенщица и актриса.
 Метёлкина, Мария Яковлевна (1927―2001) ― советская, бурятская художница, заслуженный деятель искусств Бурятской АССР, народный художник Бурятской АССР.

Примечания